Sabio es una empresa británica que se fundó en 1998 con el objetivo de ayudar a empresas a conectar mejor con sus clientes. Actualmente está colaborando con 65 países diferentes a transformar la experiencia del cliente, con sus últimas tecnologías digitales aplicadas a CX. Esta tecnología mide como se envían los Clientes con respecto a una empresa, como puede ser la conexión emocional, física y Psicológica que se establece con una empresa.

Crecimiento de la empresa 
En agosto de 1998 empezaron como un Grupo Enciclopedia Catalana. Un grupo de expertos en el sistema de comunicaciones desarrollaron un sistema especializado con tecnología y experiencias de clientes para un contact center. Al principio estuvieron en Londres y abrieron el primer centro técnico en Glasgow el año 2000.

En febrero del 2004 se centraron en las capacidades específicas de un Contact Center y en colaboraciones con empresas tecnológicas. Sabio era el único independiente de Regne Unit en funcionamiento. En este caso era de contactos multicanales, optimización de plantillas y automatización de voz.

En agosto de 2011 los clientes aumentaron en todo todo el mundo, y por esta razón abrieron una empresa en Singapur. Se hizo una gran Inversión económica en las habilidades técnicas de vanguardia y esto hizo que pudieran trabajar con sus capacidades de venta y por eso mismo fue necesario ampliar la oferta de servicios con Sabio Network Services.

En junio de 2014 cuando tuvieron 200 trabajadores, lanzaron Sabio OnDemand.

En junio del 2016 consiguieron fondo de capital privado, y pudieron abrir más sedes en en Francia, Italia, Países Bajos y España, mediante realizaciones que influyeron el Datapoint Europe y Callware. Durante este periodo, ampliaron sus propios productos digitales y la plantilla creció hasta 440 personas.

En enero de 2021 sbio apoyó a empresas  líderes a evolucionar y crecer durante la pandemia de la Covid-19 debido al teletrabajo y el ER (transformación de servicios digitales). Ahora mismo han llegado a los 1000 trabajadores, y todo su crecimiento estuvo reconocido al Sunday Times HSBC International Track

Tecnología 
Airline - Es una plataforma que utiliza la inteligencia artificial y la automatización por el Twilio a través de Google Dialogflow y centros de contacto. El objetivo de Airline es ser un autoservicio por el consultor.

Flexanswer - Usa un equipo o clientes que gestionan grandes cantidades de información. Extrae datos de varias fuentes y las agrupan con secciones de preguntas más frecuentes de forma que tienen una respuesta coherente en todos los puntos de contacto.

Superchannel - Usa teléfonos inteligentes por los clientes, de forma que no hace falta que cambie de un canal a otro para completar los diferentes trabajos.

Softphone - Es el teléfono de software que se integra en una plataforma CRM, es decir la relación con clientes. Pulsando disminuir el tiempo.

Supervisión y rendimiento - Su servicio analiza el rendimiento y comprueba la capacidad de toda la red porque así detecte las consecuencias y las posibilidades de interrupción para poder actuar.

Mission control - Se trata de una integración entre el centro de contacto seguro y así cooperar con los administradores configurando recorridos en el tiempo real sin asistencia informática.

Accelerate - Es un sistema que realiza la migración a una plataforma omnicanal, es decir que describe una estrategia de publicidad de Genesys.

Ondemand private cloud - La plataforma de la nube privada de Sabio OnDemand tiene asistencia de forma que los clientes pueden beneficiarse de la experiencia de cliente basada en la nube.

CX índice - Es una plataforma de la voz del cliente que aporta datos procedentes de todos los clientes porque se vea el que importa realmente y encontrarle una solución.

Bright - Es una plataforma que utiliza el potencial del equipo recomiendan formas de incrementar el trabajo.

Empresas asociadas 
La empresa de Sabio está asociada actualmente a la compañía de Fonético. Una compañía española especializada en reconocimiento de voz, Lenguaje Natural (NLP) y voceibots y chatbots con inteligencia artificial y soluciones de Customer Behaviour Analytics.

También está asociada con la compañía española de Callware. Una compañía especializada con soluciones de contact center y optimización de la fuerza del trabajo, comunicaciones unificadas y iCloud. Con el objetivo de incrementar la oferta en aquellos campos y ofrecer. Se han fusionado con la intención de ampliar las soluciones y aperturas geográficas de la compañía.

Referencias

Enlaces externos 

 https://contactcenterhub.es/la-propuesta-integral-de-sabio-obtiene-el-premio-a-la-mejor-empresa-tecnologica-2020-2020-20-27970/
 https://www.europapress.es/comunicados/internacional-00907/noticia-comunicado-sabio-group-presenta-nueva-marca-nuevo-sitio-web-marcar-siguiente-etapa-evolucion-20210906090052.html
 https://www.paradavisual.com/sabio-group-adquiere-makepositive-ampliando-su-enfoque-en-crm/amp/
Empresas
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar